Суперкубок Нідерландів з футболу 2004  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня 2004 року між чемпіоном Нідерландів Аяксом і володарем кубка Нідерландів Утрехтом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2004
Нідерланди
2004 у нідерландському спорті
Серпень 2004